

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Nieg“ beginnt.

Nieg 



Niege 
 Niege, Georg (1525–1589), deutscher Landsknecht und Dichter
 Niegel, Lorenz (1933–2001), deutscher Ingenieur und Politiker (CSU), MdB
 Niegelssohn, Johann August Ernst (1757–1833), deutscher Maler, Zeichner und Kolorist
 Niegemann, Helmut M. (* 1947), deutscher Medienpsychologe und Hochschullehrer

Niegl 
 Niegl, Agnes (1913–2008), österreichische Kindergärtnerin und Lehrerin

Niego 
 Niegolewski, Felicyan von (1868–1919), polnisch-deutscher Augenarzt und Politiker, MdR
 Niegolewski, Władysław (1819–1885), polnisch-deutscher Politiker, MdR